Phyllosyllis albida är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1897. Phyllosyllis albida ingår i släktet Phyllosyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
albida